Drnovice est un toponyme qui peut désigner :

Drnovice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Drnovice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Drnovice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie